St. Barbara-Hospital steht für:
 St. Barbara-Hospital (Duisburg)
 St. Barbara-Hospital (Gladbeck)